Nílton Braga foi Brigadeiro da Força Aérea Brasileira onde foi considerado uma pessoa de vanguarda na aviação.

Uma de suas maiores façanhas foi a participação no voo realizado entre o Brasil e a Europa quando da comemoração do centenário da Independência do Brasil, em 1922.

Nasceu em 1879 e faleceu em 1959.

Militares do Brasil
Aviadores do Brasil